De DFB-Pokal 2005–2006 was de 63ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 19 augustus 2005 met de eerste ronde en eindigde op 29 april 2006 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn.

Schema

Zie ook
Finale DFB-Pokal 2006
Bundesliga 2005/06
2. Bundesliga 2005/06

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2005/06